Allmannsweiler ist der Name:

 einer Gemeinde im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg, siehe Allmannsweiler
 eines Ortsteils von Schwanau im Ortenaukreis in Baden-Württemberg
 eines Stadtteils von Friedrichshafen im Bodenseekreis in Baden-Württemberg